P12 bzw. P 12 steht für:
 HK P12, Pistole für die Bundeswehr
 PKCS#12, ein Dateiformat mit der Dateiendung p12, welches zur Speicherung von privatem Schlüssel und zugehörigem Zertifikat verwendet wird

P-12 steht für:
 P-12, sowjetisches Radargerät
 Boeing P-12, US-amerikanisches Flugzeug

Abkürzung